Helene Marie Fossesholm (ur. 31 maja 2001 r. w Vestfossen) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Eiker Skiklubb.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 5 stycznia 2018 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Beitostølen, gdzie wygrała zawody na dystansie 5 km stylem klasycznym. Rok później wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Lahti, gdzie zdobyła złoty medal w sztafecie oraz srebrne w biegach na 5 km stylem dowolnym i 15 km stylem klasycznym. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Oberwiesenthal w 2020 roku zwyciężyła w biegu na 5 km techniką klasyczną i 15 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 grudnia 2019 roku w Lillehammer, gdzie w biegu łączonym na 15 km uplasowała się na 18. pozycji. Tym samym w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Dzień później w biegu sztafetowym wspólnie z Tiril Udnes Weng, Lottą Udnes Weng i Ragnhild Hagą uplasowała się na 5. miejscu. Pierwszy raz na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata stanęła 23 stycznia 2021 roku w Lahti, zajmując drugie miejsce w biegu łączonym na 15 km. Rozdzieliła na podium dwie rodaczki: Therese Johaug i Heidi Weng.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 2001